Rio Lana kan syfta på följande platser:

Ekvatorialguinea 

 Río Laña, vattendrag,

Mexiko 

 Río Lana (ort), Oaxaca, San Pedro Quiatoni, 

Robotskapade Ekvatorialguineaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar